

Patronyme
 Bruce Reitherman, (1955- ) est un réalisateur et acteur américain.
 Wolfgang Reitherman, (1909-1985), était un animateur, réalisateur, producteur et acteur américain.

Homonymie
Homonymie de patronyme